Кубок виклику Азії 2009 () — спортивне змагання з хокею із шайбою, 2-й розіграш Кубку виклику Азії, що проводиться під егідою Міжнародної федерації хокею із шайбою (ІІХФ). Турнір відбувався з 15 по 20 березня 2009 року у Об'єднаних Арабських Еміратах.  

Збірна Об'єднаних Арабських Еміратах виграла золоті медалі перемігши у фінальному матчі збірну Таїланду 5:3.

Учасники

Груповий етап

Група А 

Результати 
Час початку матчів місцевий

Група В 

Результати 
Час початку матчів місцевий

Плей-оф (5 - 8 місця) 
Півфінали

Матч за 7 місце

Матч за 5 місце

Плей-оф (1 - 4 місця) 
Півфінали

Матч за 3 місце

Матч за 1 місце

Підсумкова таблиця

Примітки

Посилання 
 Кубок Азії на eurohockey  
 Інформація на ІІХФ  

Азійський Кубок Виклику з хокею із шайбою
2009 у хокеї з шайбою
2009 в ОАЕ
Спортивні змагання в ОАЕ